Andrei Rubljow ist der Name folgender Personen:

* Andrei Rubljow (Ikonenmaler) (um 1360–1430), russischer Ikonenmaler
 Andrei Andrejewitsch Rubljow (* 1997), russischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Andrej Rubljow (Film), sowjetischer Film von Andrei Tarkowski aus dem Jahr 1966